Hermann Karsten (1801–1882) – niemiecki teolog kościoła luterańskiego
 Hermann Karsten (1809–1877) – niemiecki mineralog
 Hermann Karsten (1817–1908) – niemiecki botanik i geolog